Deissler oder Deißler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Deissler (1914–2005), deutscher katholischer Theologe 
 Johann Leopold Deißler (1783–1853), württembergischer Oberamtmann 
 Lisa Deißler (* 1993), deutsche FDP-Politikerin
 Nina Deißler (* 1974), deutsche Autorin, Coach und Trainerin für Kommunikation, Flirten und Partnerschaft
 Ortwin Deißler (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Rolf Deißler (1935–2019), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Deisler